Ivanovci (Čaglin), een plaats in de gemeente Čaglin in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Ivanovci (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Moravske Toplice